В этом списке перечислены гражданские аэропорты и военные авиабазы на острове Кипр. В списке приведены объекты, находящиеся в ведении как самой Республики Кипр, так и частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра, а также авиабазы на острове, входящие в состав заморской территории Великобритании Акротири и Декелия.



Список

Карта 
  Международные аэропорты
  Неработающие аэропорты
  Аэродромы
  Военные авиабазы

См. также 
 Транспорт на Кипре
 Кипрский конфликт

Ссылки 
 
 
  – включая коды IATA
  – коды ICAO и IATA

Кипр
 
Аэро